Laigne kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Laigné, kommun i departementet Mayenne, 
 Laigné-en-Belin, kommun i departementet Sarthe,